Столбовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Брянская область
 Столбовское сельское поселение — входит в Брасовский район

Крым 
 Столбовское сельское поселение — входит в Сакский район